Das Geheimnis einer Stunde steht für:

 Das Geheimnis einer Stunde (1925), deutscher Stummfilmkrimi aus der Stuart-Webb-Reihe
 Das Geheimnis einer Stunde (1928), US-amerikanisches Stummfilmmelodram von Rowland V. Lee